

Géographie 
 Marsal, commune française de la Moselle
 Marsal, ancienne commune française du Tarn, ayant fusionné avec Bellegarde pour former la commune de Bellegarde-Marsal.

Nom propre 
 Catherine Marsal (1971-), cycliste française
 Édouard-Antoine Marsal (1845–1929), illustrateur français
 Frédéric François-Marsal (1874–1958), banquier et homme politique français
 Ramón Marsal Ribó (1934–2007), footballeur espagnol

Patronyme lorrain